Ruské příjmení Rubcov () nosí více osob:

 Alexej Rubcov (* 1988), ruský sportovní lezec, mistr světa v boulderingu
 Nikolaj Michajlovič Rubcov (1936–1971), ruský básník
 Olga Rubcovová (1909–1994), sovětská šachistka, mistryně světa v šachu

Ruská příjmení